GCJ est un sigle qui peut désigner :
 GNU Compiler for Java, l'ancien compilateur Java du projet GNU.

GCJ est un code qui peut désigner :
 , un petit aérodrome privé situé à Midrand, en Afrique du Sud.

Code IATA des aéroports